Genrih Ivanovič Sidorenkov (), ruski hokejist, * 11. avgust 1931, Moskva, Rusija, † 5. januar 1990, Rusija.

Sidorenkov je v sovjetski ligi igral za klube Krila Sovjetov, CSKA Moskva in SKA St. Petersburg, skupno na 310-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 42 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo, in petih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil eno zlato, tri srebrne in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 107-ih tekmah, na kateri je dosegel petnajst golov. Umrl je leta 1990 v starosti oseminpetdesetih let.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 48/49
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 49/50
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 50/51
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 51/52
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 52/53
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 53/54
|
| 16
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 3
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 54/55
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 55/56
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 56
|
| 6
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 7
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 58/59
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 59
|
| 7
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 60
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 60/61
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 61
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 61/62
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 62/63
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 63/64
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 64/65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti SKA St. Petersburg
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki